Santiago Alfeu ou São Tiago Alfeu pode referir-se às seguintes figuras da tradição cristã, que possivelmente correspondem a uma só figura histórica:

Santiago Menor — irmão do apóstolo Judas e filho de Maria

Tiago, filho de Alfeu — um dos Doze Apóstolos de Jesus Cristo

Tiago, o Justo — também conhecido como Tiago de Jerusalém, Tiago Adelfo ou Tiago, irmão do Senhor, teria sido o líder do movimento cristão em Jerusalém nas décadas seguintes à morte de Jesus

Desambiguações de santos